Fataal (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van de Evangelische Omroep
Fataal (boek), een boek geschreven door de Amerikaanse schrijver Robin Cook
Fataal (film), een Nederlandse speelfilm uit 2016